Brewton – città dell'Alabama
Brewton – città della Georgia
Brewton – città del Mississippi